Esta lista de municípios do Espírito Santo por população está baseada na estimativa de 2021 do IBGE. O Espírito Santo é uma das 27 unidades federativas do Brasil e é dividida em 78 municípios. O território capixaba equivale a 0,54% do brasileiro e com mais de 4,10 milhões habitantes (1,92% da população brasileira), o estado possui a vigésima terceira maior área territorial e o décimo quinto contingente populacional dentre os estados do Brasil.

A cidade mais populosa do Espírito Santo é a Serra, com mais de 536 mil habitantes, sendo a capital estadual, Vitória, a quarta maior com mais de 369 mil habitantes. Em segunda, vem Vila Velha com mais de 508 mil habitantes.

Municípios 

População
Espírito Santo